TVC21 є приватне мовлення телеканалу в Молдові головним чином кіно. TVC21 не транслювати в ефірі, популярні кабельні компанії для клієнтів тільки. Транслюється в основному в російській та румунською. Деякі фільми з субтитрами румунською мовою.
Він має популярність середньому, проведеної, зокрема, для своїх фільмів.

Посилання 
Офіційний сайт 

Молдовські телевізійні канали